Zakręt śmierci – komiks wydany w serii Kapitan Żbik, autorem scenariusza jest Władysław Krupka, a rysunków Jerzy Wróblewski. Poprzednie przygody, przedstawione w tym zeszycie, zawiera zeszyt zatytułowany Dwanaście kanistrów, a o kolejnych czytamy w zeszycie zatytułowanym W pułapce.

Fabuła komiksu 

Podczas międzynarodowych zawodów motorowodnych dochodzi do wypadku. Na skutek sabotażu silnik czołowego zawodnika Kazimierza Bujakowskiego, ulega awarii, jego ślizgacz się rozbija, a on sam w ciężkim stanie trafia do szpitala. Prezes klubu "Korona", w którym startuje Kazik, wraz ze swoim szoferem neutralizują biały proszek wsypany uprzednio do ścigacza Kazika, który spowodował awarię silnika. Tym samym pozbywają się dowodu przestępstwa. Kazik po oprzytomnieniu w szpitalu i podejrzewając, iż nie był to zwykły wypadek pisze list do kapitana Żbika, proszący by ten zajął się sprawą. Na wieść o tym, iż Kazik wraca do zdrowia prezes i jego szofer planują się go pozbyć. Po tygodniu Kazik wychodzi ze szpitala i z kierowcą prezesa udają się w powrotną drogę do Polski. Podczas podróży na jednym z ostrych zakrętów kierowca wyskakuje z pędzącego samochodu, a śpiący w nim Kazik wraz z autem wypadają z drogi. Tymczasem kierowca wpada pod nadjeżdżające auto z naprzeciwka i ginie na miejscu. Kazika dzięki szybkiej pomocy naocznych świadków udaje się uratować z wypadku.

Dodatki 
Poniższy spis dotyczy pierwszego wydania.
 Na drugiej stronie okładki znajduje się list kapitana Żbika do czytelników, który w nim pisze o problemie porzucania niechcianych psów. 
 Na stronie 35 w cyklu Za ofiarność i odwagę poznajemy autentyczną historię sierżanta Antoniego Bednarka, którzy wyratował czworo dzieci z płonącego domu. 
 Na czwartej stronie okładki umieszczono artykuł z serii Kronika MO o organizowaniu pracy milicji w województwie wrocławskim  w roku 1945.

Nakład i wydania 

 wydanie  I 1974 - „Sport i Turystyka”, nakład: 150 000 egzemplarzy
 wydanie  II 2018 - „Ongrys”

Bibliografia 

 W. Krupka, J. Wróblewski: Zakręt śmierci: Warszawa, 1974.

Kapitan Żbik
Twórczość Jerzego Wróblewskiego